|-
| 71601 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71602 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71603 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71604 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71605 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71606 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71607 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71608 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71609 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71610 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71611 - || || 2 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71612 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71613 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71614 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71615 - || || 3 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 71616 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71617 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71618 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71619 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71620 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71621 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71622 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71623 - || || 9 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71624 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71625 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71626 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71627 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71628 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71629 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71630 - || || 6 de març, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 71631 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71632 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71633 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71634 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71635 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71636 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71637 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71638 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71639 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71640 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71641 - || || 12 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71642 - || || 11 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71643 - || || 12 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71644 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71645 - || || 8 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 71646 - || || 8 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 71647 - || || 8 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 71648 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71649 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71650 - || || 9 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71651 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71652 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71653 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71654 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71655 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71656 - || || 11 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 71657 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71658 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71659 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71660 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71661 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71662 - || || 11 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71663 - || || 11 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 71664 - || || 11 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 71665 - || || 3 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 71666 - || || 4 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 71667 - || || 5 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 71668 - || || 6 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 71669 - || || 11 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 71670 - || || 12 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71671 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71672 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71673 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71674 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71675 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71676 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71677 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71678 - || || 1 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71679 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71680 - || || 15 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71681 - || || 25 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71682 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71683 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71684 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71685 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71686 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71687 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71688 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71689 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71690 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71691 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71692 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71693 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71694 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71695 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71696 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71697 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71698 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71699 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71700 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
1